Birgit Kahle ist der Name folgender Personen: 
* Birgit Kahle (Künstlerin) (* 1957), deutsche Künstlerin
 Birgit Kahle (Journalistin) (* 1960), deutsche Journalistin